Raig lluminós, la línia imaginària que representa la direcció en què es propaga la llum.
 Raigs X
 Raigs gamma
 Raigs còsmics
 Raig embarcació feta amb troncs, un «rai».